Gérard Blanchard peut désigner :
 Gérard Blanchard (1927-1998), graveur, typographe et universitaire français ;
 Gérard Blanchard (né en 1953), auteur-compositeur-interprète français.